Перцова — русская фамилия.

Известные носители